La Fenice bezeichnet

 Theater in Venedig, siehe Teatro La Fenice
 Ensemble La Fenice, 1990 von Jean Tubéry gegründetes Ensemble für Alte Musik
 La Fenice (Album), Jazzalbum von Keith Jarrett (2018)